Гран-прі Абу-Дабі 2019 (офіційна назва — Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2019) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 1 грудня 2019 року на трасі Яс-Марина в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати. Це останній, двадцять преший, етап чемпіонату світу і одинадцяте Гран-прі Абу-Дабі в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Кваліфікація

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Посилання 

Гран-прі Абу-Дабі
Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1